Różycki (forma żeńska: Różycka; liczba mnoga: Różyccy) – polskie nazwisko.

Ludzie noszący nazwisko  Różycki 
 Anna Różycka-Bryzek (1928–2005) – historyk sztuki
 Andrzej Różycki (ur. 1942) – polski reżyser filmowy, fotograf
 Barbara Jolanta Różycka-Orszulak (1946-2009) – polska polityk
 Barbara Różycka-Zarycka (1941-2018) – polska tłumaczka i działaczka opozycyjna
 Edmund Różycki (1827–1893) – generał powstania styczniowego
 Elżbieta Różycka-Przybylak (ur. 1961) – polska pianistka
 Feliks Różycki (1887–1981) –  polski geolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego
 Gustaw Michał Różycki (1892–1975) – polski przedsiębiorca, inżynier
 Jan Różycki (biskup) (1603–1669) – polski jezuita, biskup chełmski, sekretarz królewski Władysława IV Wazy i Jana Kazimierza
 Jan Różycki (inżynier) (1901–1991) – polski inżynier budownictwa, cichociemny, profesor Politechniki Wrocławskiej
 Jan Różycki (kartograf) (1905–2005) – polski kartograf, profesor Politechniki Warszawskiej.
 Janusz Różycki (szermierz) (ur. 1939) – polski szermierz i malarz, medalista olimpijski
 Janusz Różycki (wojewoda) (1953–2005) – polski nauczyciel, wojewoda zamojski
 Jacek Hyancithus Różycki (1635–1704) – kompozytor
 Jerzy Różycki (matematyk) (1909-1942) – polski matematyk i kryptolog
 Jerzy Różycki (piosenkarz) (ur. 1953) – polski piosenkarz i gitarzysta
 Julian Józef Różycki (1834–1919) – warszawski farmaceuta
 Karol Różycki (generał)  (1789-1870) – polski pamiętnikarz i publicysta, generał powstania styczniowego.
 Karol Różycki (zootechnik) (1879-1938) – polski zootechnik
 Ludomir Różycki (1883–1953) − polski kompozytor
 Marek Różycki (1922–1995) – polski dziennikarz, ojciec Marka Różyckiego jr.
 Marek Różycki (1938–2004) – polski polityk wieloletni prezydent Olsztyna
 Marek Różycki jr. (ur. 1956) – polski dziennikarz, syn Marka Różyckiego sen.
 Małgorzata Różycka-Kiermasz (ur. 1962) – polska pływaczka
 Małgorzata Smorąg-Różycka – historyk sztuki, bizantynolog
 Marta Klubowicz-Różycka (ur. 1963) – polska aktorka
 Piotr Różycki (1946–2004) – polski dziennikarz
 Samuel Józef Różycki (1781–1834) – generał brygady wojsk polskich
 Stefan Zbigniew Różycki  (1906–1988) – polski geolog
 Tomasz Różycki (wokalista) (ur. 1966) – polski wokalista
 Tomasz Różycki (poeta) (ur. 1970) – polski poeta
 Wiesław Andrzej Różycki (ur. 1953) – polski menedżer, polityk, były wicewojewoda rzeszowski i podkarpacki
 Władysław Różycki (polityk) (1833–1915) - ziemianin, polityk
 Władysław Różycki (pilot) (1907–1970) – kapitan pilot Polskich Sił Powietrznych, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Różycki (ur. 2 lutego 1917) – Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata (30 grudnia 1993)
 Wiesława Różycka (1915–2004) – polska geograf i urbanista
 Zenon Amon Różycki (1913–1992) – polski koszykarz
 Zygmunt Różycki (1883–1930) – poeta, notariusz

Zobacz też 
 Różycki – polski statek zbrojny
 Różyccy – polska rodzina szlachecka

Polskie nazwiska